Transitivität oder transitiv (von  „Übergang“) steht für:

 Transitivität (Grammatik), eine Eigenschaft bestimmter Verben

mathematisch:
 Transitivität in der Stochastik, siehe Irreduzible Markow-Kette

 transitive Abhängigkeit von Attributen einer relationalen Datenbank, siehe Normalisierung (Datenbank)
 transitive Gruppenoperation, Reichhaltigkeitseigenschaft
 transitive Menge oder Klasse, deren Elemente auch Teilmengen sind
 transitives Prädikat, Vererbung der Gültigkeit eines Prädikats von einer Menge auf alle Einzelelemente
 transitive Relation, die zum Kettenschluss analoge Eigenschaft einer zweistelligen Relation

Siehe auch:
 Transitivitätssatz von Kadison (Hilbertraum-Darstellung)
 negative Transitivität (zweistellige Relation)
 topologische Transitivität (Abbildung eines metrischen Raumes)
 transitive Hülle (Begriffsklärung)